Ribnjak Katoličko Selišće je akumulacijski ribnjak smješten u Katoličkom Selišću naselju udaljenom par kilometara od općine Velike Ludine u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ribnjak je bogat raznim slatkovodnim ribama i zato je upravo taj ribnjak omiljeno mjesto za ribolov za ljude iz šire okolice Velike Ludine i Popovače.                                                                                                           Sisačko-moslavačka županija